Dies ist eine Liste von Ortschaften in Namibia. Sie umfasst alle Stadtgemeinden, Gemeinden, Städte, Dörfer und Siedlungen in Namibia.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Namibia ist Windhoek mit einer Einwohnerzahl von über 350.000 (Stand 2011). Damit konzentriert sich mehr als 15 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Stadtgemeinden, Gemeinden und Städte 
Quelle: Volkszählung in Namibia 2011; die Volkszählung 2021 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

Anmerkungen: Die Ergebnisse basieren auf den Volkszählungen (Zensus) vom 21. Oktober 1991, 27. August 2001 und September 2011.

Dörfer und Siedlungen 
Für Dörfer und Siedlungen werden keine Einwohnerzahlen im Rahmen der Volkszählungen erhoben. Die Angaben zu Einwohnerzahlen sind dementsprechend mit Vorsicht zu genießen.

Quelle:

Siehe auch 
 Liste von Ortsbezeichnungen in verschiedenen Sprachen Namibias

Weblinks 

 Digitalatlas der Namibia Statistics Agency (englisch)

Einzelnachweise 

!
Namibia
!
Kommunalpolitik (Namibia)